Кызылкайнар () — упраздненное село в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана. Входило в состав Викторовского сельского округа. Код КАТО — 115643104.

География 
Село располагалось в юге района, в 23 км на юг от центра района села Зеренда, в 7 км на юго-восток от центра сельского округа села Викторовка.

История 
В 2010 году переведено в категорию иных поселений, включено в состав села Викторовка.

Население 
В 1989 году население села составляло 62 человека (из них казахов 100%).

В 1999 году население села составляло 88 человек (39 мужчин и 49 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 27 человек (16 мужчин и 11 женщин).

Примечания 

 

 

 
Упразднённые населённые пункты Зерендинского района
Переименованные населённые пункты Казахстана